Реальность:

 Реальность — философский термин, употребляющийся в разных значениях.
 Реальность — телевизионный документальный проект телеканала РЕН ТВ.
 Реальность — фильм режиссёра Маттео Гарроне.
 Реальность — польская организация «партийного бетона» в 1981—1983 гг.